Коефіцієнт дитячої смертності (КДС) — число випадків смерті дітей у віці до одного року на 1000 народжених живими. Цей показник часто використовується для порівняння рівня розвитку країн та свідчить про розвиненість системи охорони здоров'я. За даними ООН середньосвітовий показник дитячої смертності — 49,4, за даними CIA World Factbook — 44,13 (2010). За даними ООН середній світовий показник смертності дітей у віці до п'яти років — 73,7. 

Нижче наведено дві таблиці — рівень дитячої смертності в 2012 і 2006.

Рівень дитячої смертності (2012) 
Список ґрунтується на даних CIA World Factbook, дані за 2020.

{|class="sortable wikitable" style="text-align:right" 
|+ Рівень дитячої смертності (смертей/1000 народжень) 
|-
! Країна або територія!! ранг !! усього‰ !!хлопчики‰ !! Дівчатка‰ !! Рік
|- style="background:#c7f7c7"
|align=center | Світ || 54 || 30.8 || 32.8 || 28.6 || 2020 est.
|- style="background:#f7f7c7"
|align=left | || 195 || 3.7 || 4 || 3.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 1 || 104.3 || 111.3 || 96.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 126 || 10.8 || 12.1 || 9.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 86 || 17.6 || 19.1 || 16 || 2020 est.
|-
|align=left | || 199 || 3.5 || 3.5 || 3.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 11 || 62.3 || 67.8 || 56.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 120 || 11.1 || 12.7 || 9.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 140 || 9 || 9.9 || 8.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 113 || 11.5 || 12.9 || 10 || 2020 est.
|-
|align=left | || 216 || 3.1 || 3.3 || 2.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 206 || 3.3 || 3.7 || 3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 73 || 21.3 || 22.3 || 20.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 129 || 10.6 || 10.6 || 10.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 148 || 8.3 || 9.2 || 7.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 61 || 28.3 || 30.6 || 26 || 2020 est.
|-
|align=left | || 136 || 9.6 || 10.7 || 8.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 200 || 3.5 || 3.9 || 3.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 207 || 3.3 || 3.7 || 2.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 119 || 11.2 || 12.4 || 10 || 2020 est.
|-
|align=left | || 15 || 58.7 || 63.9 || 53.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 66 || 27 || 27.1 || 27 || 2020 est.
|-
|align=left | || 48 || 32.2 || 35.5 || 28.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 176 || 5.2 || 5.3 || 5.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 67 || 26.8 || 29.2 || 24.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 95 || 15.9 || 18.8 || 12.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 143 || 8.8 || 10.4 || 7.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 150 || 8.1 || 9 || 7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 21 || 52 || 56.4 || 47.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 39 || 40.1 || 44.4 || 35.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 80 || 19.7 || 22.7 || 16.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 30 || 43.7 || 49.8 || 37.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 23 || 51.5 || 56.5 || 46.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 184 || 4.3 || 4.5 || 4.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 3 || 80.6 || 87.7 || 73.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 5 || 68.6 || 74.5 || 62.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 165 || 6.2 || 6.6 || 5.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 116 || 11.4 || 11.9 || 10.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 107 || 12.3 || 14.9 || 9.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 17 || 55 || 64.8 || 45.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 8 || 64.5 || 70.3 || 58.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 24 || 50.7 || 55.3 || 45.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 154 || 7.5 || 8.2 || 6.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 14 || 59.1 || 66.7 || 51.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 146 || 8.6 || 8.4 || 8.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 185 || 4.3 || 4.8 || 3.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 156 || 7.4 || 8.6 || 6.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 220 || 2.6 || 2.8 || 2.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 212 || 3.2 || 3.6 || 2.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 37 || 41.6 || 47.9 || 35.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 135 || 9.7 || 12.7 || 6.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 74 || 20.9 || 23.1 || 18.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 98 || 15 || 17.8 || 12 || 2020 est.
|-
|align=left | || 88 || 17.1 || 18.2 || 15.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 110 || 11.8 || 13.4 || 10.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 13 || 59.7 || 60.8 || 58.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 31 || 43.3 || 50.3 || 36.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 194 || 3.7 || 3.6 || 3.8 || 2020 est.
|-
|align=left | (Swaziland) || 32 || 42.8 || 47.3 || 38.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 44 || 35.8 || 40.8 || 30.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 177 || 5.1 || 5.4 || 4.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 144 || 8.8 || 9.7 || 7.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 224 || 2.5 || 2.7 || 2.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 213 || 3.2 || 3.5 || 2.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 55 || 30.4 || 33.6 || 27 || 2020 est.
|-
|align=left | || 18 || 54.9 || 60.1 || 49.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 102 || 13.8 || 15.8 || 11.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 209 || 3.3 || 3.6 || 3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 49 || 32.1 || 35.9 || 28.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 196 || 3.7 || 4 || 3.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 142 || 8.9 || 8.6 || 9.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 72 || 21.8 || 24 || 19.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 19 || 52.4 || 57.3 || 47.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 22 || 51.9 || 57.9 || 45.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 65 || 27.6 || 31.3 || 23.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 33 || 42.6 || 48.5 || 36.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 101 || 14.6 || 16.6 || 12.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 181 || 4.7 || 5 || 4.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 227 || 2.1 || 2.3 || 2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 45 || 35.4 || 34.4 || 36.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 75 || 20.4 || 24 || 16.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 99 || 14.9 || 15.8 || 13.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 81 || 19.5 || 20.9 || 18.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 198 || 3.6 || 3.9 || 3.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 210 || 3.3 || 3.3 || 3.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 214 || 3.2 || 3.4 || 3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 112 || 11.6 || 13 || 10.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 228 || 1.9 || 2.1 || 1.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 104 || 12.8 || 13.6 || 12 || 2020 est.
|-
|align=left | || 84 || 17.9 || 20.4 || 15.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 58 || 29.8 || 33 || 26.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 59 || 29.2 || 30.3 || 27.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 77 || 20 || 22.3 || 17.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 218 || 3 || 3.2 || 2.8 || 2020 est.
|-
|align=left | Косово || 57 || 30.2 || 31.3 || 28.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 163 || 6.5 || 6.4 || 6.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 70 || 23.3 || 27.2 || 19.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 29 || 45.6 || 50.5 || 40.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 178 || 5 || 5.4 || 4.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 162 || 6.8 || 7.2 || 6.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 38 || 41.5 || 44.8 || 38.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 27 || 47.4 || 51.7 || 43.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 114 || 11.5 || 12.9 || 10 || 2020 est.
|-
|align=left | || 187 || 4.2 || 4.5 || 3.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 193 || 3.8 || 4.2 || 3.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 211 || 3.3 || 3.7 || 3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 157 || 7.4 || 8.2 || 6.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 42 || 37.8 || 41.5 || 34.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 40 || 39.5 || 45.8 || 33.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 117 || 11.4 || 13.2 || 9.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 79 || 19.8 || 22 || 17.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 9 || 64 || 69.6 || 58.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 182 || 4.6 || 4.5 || 4.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 87 || 17.4 || 19.7 || 15.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 25 || 47.9 || 52.5 || 43.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 141 || 9 || 10.7 || 7.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 128 || 10.7 || 12 || 9.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 85 || 17.8 || 19.8 || 15.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 121 || 11.1 || 12.8 || 9.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 229 || 1.9 || 2.1 || 1.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 82 || 19.2 || 22.2 || 16.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 204 || 3.4 || 2.8 || 4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 83 || 18.2 || 20.2 || 16.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 7 || 64.7 || 66.8 || 62.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 50 || 31.7 || 34.4 || 28.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 52 || 31.4 || 33.5 || 29.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 158 || 7.4 || 9.4 || 5.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 69 || 25.1 || 26.3 || 23.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 201 || 3.5 || 3.7 || 3.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 202 || 3.5 || 3.7 || 3.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 92 || 16.5 || 19 || 13.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 6 || 67.7 || 72 || 63.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 12 || 59.8 || 65.4 || 54 || 2020 est.
|-
|align=left | || 225 || 2.5 || 2.8 || 2.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 111 || 11.7 || 12 || 11.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 20 || 52.3 || 55.9 || 48.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 134 || 9.8 || 11.2 || 8.3 || 2020 est.
|-
|align=left | /Gaza Strip|| 100 || 14.9 || 16 || 13.9 || 2020 est.
|-
|align=left | /West Bank|| 105 || 12.8 || 14.4 || 11.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 139 || 9.1 || 9.8 || 8.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 46 || 33.2 || 36.4 || 29.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 90 || 16.9 || 20 || 13.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 91 || 16.7 || 18.7 || 14.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 78 || 20 || 22.9 || 17 || 2020 est.
|-
|align=left | || 186 || 4.3 || 4.6 || 3.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 221 || 2.6 || 3 || 2.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 168 || 5.7 || 6 || 5.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 145 || 8.7 || 9.9 || 7.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 164 || 6.5 || 7.3 || 5.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 62 || 28 || 30.6 || 25.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 151 || 7.8 || 5.7 || 10 || 2020 est.
|-
|align=left | || 131 || 10.1 || 9.8 || 10.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 123 || 11 || 12 || 10 || 2020 est.
|-
|align=left | || 89 || 17 || 20 || 13.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 188 || 4.2 || 4.4 || 4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 36 || 41.7 || 43.6 || 39.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 118 || 11.3 || 12.2 || 10.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 28 || 45.7 || 51.3 || 40 || 2020 est.
|-
|align=left | || 172 || 5.6 || 6.4 || 4.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 137 || 9.3 || 11.5 || 6.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 10 || 63.6 || 71.6 || 55.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 226 || 2.3 || 2.4 || 2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 180 || 4.9 || 5.5 || 4.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 230 || 1.7 || 1.8 || 1.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 103 || 13.4 || 15.3 || 11.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 2 || 89.5 || 97.8 || 81 || 2020 est.
|-
|align=left | || 64 || 27.8 || 31 || 24.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 4 || 69.9 || 76 || 63.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 215 || 3.2 || 3.5 || 2.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 152 || 7.8 || 8.8 || 6.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 35 || 41.8 || 46.7 || 36.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 71 || 22.1 || 25.8 || 18.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 222 || 2.6 || 2.9 || 2.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 203 || 3.5 || 3.8 || 3.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 93 || 16.5 || 18.1 || 14.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 189 || 4.2 || 4.6 || 3.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 60 || 28.8 || 32.7 || 24.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 43 || 36.4 || 38.5 || 34.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 147 || 8.6 || 9.5 || 7.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 51 || 31.7 || 34.3 || 28.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 41 || 38.5 || 44.5 || 32.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 130 || 10.3 || 10.7 || 9.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 76 || 20.1 || 21.3 || 18.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 124 || 11 || 12 || 9.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 96 || 15.8 || 16.9 || 14.6 || 2020 est.
|-
|align=left | || 53 || 30.8 || 37.2 || 24.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 68 || 26.6 || 28.8 || 24.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 47 || 32.6 || 36.1 || 28.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 159 || 7.4 || 8.3 || 6.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 174 || 5.3 || 5.8 || 4.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 191 || 4.1 || 4.5 || 3.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 175 || 5.3 || 5.7 || 4.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 153 || 7.8 || 8.6 || 6.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 94 || 16.3 || 19.4 || 13.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 106 || 12.7 || 13.6 || 11.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 63 || 27.9 || 31.1 || 24.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 97 || 15.7 || 16 || 15.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 26 || 47.9 || 52.5 || 43.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 34 || 41.9 || 45.7 || 37.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 16 || 56 || 61.1 || 50.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 56 || 30.3 || 34.2 || 26.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 205 || 3.3 || 3.6 || 2.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 133 || 9.8 || 12.7 || 6.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 223 || 2.5 || 2.6 || 2.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 173 || 5.5 || 6.3 || 4.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || NA || NA || NA || NA || 2018 est
|-
|align=left | || NA || NA || NA || NA || 2018 est
|-
|align=left | || 109 || 11.9 || 14.4 || 9.2 || 2020 est.
|-
|align=left | || 161 || 7 || 7.5 || 6.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || NA || NA || NA || NA || 2018 est
|-
|align=left | || 169 || 5.6 || 6.2 || 5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 149 || 8.3 || 9.5 || 7.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 127 || 10.8 || 10.7 || 10.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 208 || 3.3 || 3.6 || 3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 219 || 2.7 || 2.9 || 2.5 || 2020 est.
|-
|align=left | || 192 || 3.9 || 3.9 || 3.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 197 || 3.6 || 3.9 || 3.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 217 || 3.1 || 3.2 || 2.9 || 2020 est.
|-
|align=left | || 122 || 11.1 || 8.9 || 13.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 179 || 5 || 5.9 || 4.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || NA || NA || NA || NA || 2018 est
|-
|align=left | || NA || NA || NA || NA || 2018 est
|-
|align=left | || 115 || 11.5 || 13.7 || 9 || 2020 est.
|-
|align=left | || NA || NA || NA || NA || 2018 est
|-
|align=left | || 183 || 4.5 || 5 || 4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 167 || 6 || 6.6 || 5.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 170 || 5.6 || 6.4 || 4.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 108 || 12 || 14.1 || 9.7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 171 || 5.6 || 6.4 || 4.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 166 || 6.1 || 7 || 5.1 || 2020 est.
|-
|align=left | || 132 || 9.9 || 11.7 || 8 || 2020 est.
|-
|align=left | || 155 || 7.5 || 8.2 || 6.8 || 2020 est.
|-
|align=left | || NA || NA || NA || NA || 2018 est
|-
|align=left | || NA || NA || NA || NA || 2018 est
|-
|align=left | || 138 || 9.3 || 11.5 || 7 || 2020 est.
|-
|align=left | || 160 || 7.4 || 8.4 || 6.3 || 2020 est.
|-
|align=left | || 125 || 11 || 12.5 || 9.4 || 2020 est.
|-
|align=left | || 190 || 4.2 || 4.4 || 3.9 || 2020 est.
|}

 Рівень малюкової та дитячої смертності (2006) 
Дані зі списку актуальні на 2006 і взяті з доповіді World Population Prospects The 2006 Revision'', 2005—2010.

Див. також  
 Дитяча смертність
 Демографія
 Рівень життя
 Смертність

Примітки  

Соціальна гігієна
Населення
Дитяча смертність